Гю́нтер Ви́льке (; 23 февраля 1925, Гейдельберг — 9 декабря 2016) — немецкий ; профессор органической химии, директор  (Мюльхайм-ан-дер-Рур).

Биография 
В 1943—1945 годы, окончив гуманитарную гимназию в Гейдельберге, служил в подразделении горных стрелков (Куфштайн, Зальцбург, Винер-Нойштадт), лейтенанта запаса.

В 1945 году был принят в Высшую техническую школу Карлсруэ; с 1946 года изучал химию в университете Гейдельберга, где 27 июля 1951 получил степень доктора философии (научный руководитель ). С 1951 года работал в  (Мюльхайм-ан-дер-Рур) в группе Карла Циглера. Хабилитирован в 1960 году в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена. С 1967 года — второй директор, в 1969—1993 годы — директор Института Макса Планка по исследованию угля.

Одновременно с 1962 года преподавал в Кёльнском университете. В 1963 году стал профессором Рурского университета, в 1968—1969 — декан химического факультета. В 1975 получил кафедру в Лувенском католическом университете.

Входил в состав:
 наблюдательных советов:
 Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp (Эссен, 1968—1972),
  (Марль, с 1.1.1980),
  (Эссен, с 1983);
 научного совета  (Эссен, с 23.5.1984).
В 1969—1993 годы — директор ООО «Общество исследований угля».

Председатель химико-физико-технической секции (1973—1976), вице-президент (1978—1990), почётный сенатор (21.6.1990) общества Макса Планка. Президент Общества немецких химиков (1980—1981, почётный член с 2013). Председатель  (1991—1992).

Член академий:
 Рейнско-вестфальской академии наук (с 1974, президент в 1994—1997),
 Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (с 1976, с 14.6.1985 — адъюнкт и сенатор);
 член-корреспондент:
 Гёттингенской академии наук (1979),
 Австрийской академии наук (1983),
 Гейдельбергской академии наук (15.2.1986),
 Academia Europaea (с 1989),
  (1992);
 иностранный член:
 Американского химического общества (5.4.1976),
 Королевской академии наук и искусств Нидерландов (30.4.1977);
 почётный член:
 Американской академии искусств и наук (с 1981),
  (5.8.1991).

Член попечительского совета больницы евангелистов (Мюльхайм-ан-дер-Рур, с 1972).

Семья 
Отец — Эрнст Вильке (), профессор физической химии; мать — Маргарете (урожд. Валах; ).

Жена (с 1951) — Дагмар Кинд ().

Научная деятельность 
Основные направления исследований:
 гомогенный катализ с использованием комплексов никеля. Обнаружил или разработал Ni(1,5-циклооктадиен)2, Ni(аллил)2, Ni(C2H4)3. Некоторые из этих комплексов являются катализаторами для олигомеризации диенов, продукты которой используются, например, в производстве нейлона.

В 1956 году заявил к патенту процесс получения циклододекатриена, в 1959 — синтез циклооктадиена-(1,5), в 1973 — процесс синтеза ферроцена.

Разработал пластмассу Vestamid, обладающую водоотталкивающими свойствами, из которой Adidas в 1972 году производил обувь для чемпионата мира по футболу; применяется также в лыжных соединениях и теннисных ракетках.

Награды и признание 

  за 1965 год (5.3.1966)
  (1970) Общества немецких химиков
  (1978) Общества немецких химиков
 медаль Вильгельма Экснера (1980)
 Командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (21.7.1987)
 Ахенская и Мюнхенская премия по технике и прикладным естественным наукам (16.6.1989)
 премия Уилларда Гиббса (24.5.1991)
 премия Эдуарда Франкленда (1992) Королевского химического общества
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство» (10.3.1993)
  (ноябрь 1997)
 Большой офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2000)
 доктор honoris causa:
 Лувенского католического университета (5.3.1976)
 Чикагского университета (11.6.1976)
 Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (19.11.1976)
  (1982)
 Бингемтонского университета (27.5.1990)
  (1994).

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели вузов Бельгии
Преподаватели Кёльнского университета
Преподаватели Рурского университета
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Американского химического общества
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук
Члены Европейской академии
Члены Американской академии искусств и наук
Почётные доктора Лувенского католического университета
Почётные доктора университета Овьедо
Почётные доктора университетов Италии
Почётные доктора Чикагского университета
Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Президенты Общества немецких химиков
Почётные члены Общества немецких химиков